Indian Ocean – pseudonimo di  Arthur Russell, violoncellista, cantante e compositore statunitense
 Indian Ocean – gruppo musicale indiano